Василий Иванович Москви́н (, Орехово-Зуево, ныне Московская область — 1 декабря 1979 года, Орехово-Зуево) — советский военный деятель. Полковник. Герой Советского Союза.

Начальная биография 
Василий Иванович Москвин родился а в городе Орехово-Зуево ныне Московской области в семье рабочего.

Окончил семь классов школы и школу ФЗУ, после чего работал на фабрике.

Военная служба

Довоенное время 
В октябре 1929 года был призван в ряды РККА.

В 1932 году окончил Московскую пехотную школу, после чего служил на командных должностях.

Советско-финская и Великая Отечественная войны 
Принимал участие в боях советско-финской войны. С ноября 1939 по март 1940 года командовал батальоном 252-го стрелкового полка. Ночью 25 февраля 1940 года батальон под командованием Москвина преодолел по льду Выборгский залив и штурмом овладел островами Ревонсари (ныне — остров Лисий) и Туппурансари (ныне — остров Вихревой), что способствовало успеху наступления 252-го стрелкового полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за мужество и героизм, проявленные в боях, старшему лейтенанту Василию Ивановичу Москвину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1941 году окончил курсы штабных офицеров при Военной академии имени М. В. Фрунзе.

С октября 1941 года принимал участие в боях на Карельском фронте в ходе Великой Отечественной войны. Командовал батальоном, был заместителем начальника оперативного отдела корпуса, командиром стрелкового полка. Принимал участие в обороне Заполярья. В апреле 1942 года был тяжело ранен. В сентябре 1944 года был назначен на должность начальника оперативного отдела штаба 133-го стрелкового корпуса, исполнял должность начальника штаба 135-го стрелкового корпуса. Принимал участие в Будапештской наступательной, Балатонской оборонительной и Венской наступательной операциях.

Послевоенная карьера 
В 1950 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Был начальником отдела военно-учебных заведений военного округа.

В 1955 году полковник Василий Иванович Москвин вышел в запас, после чего жил в городе Орехово-Зуево Московской области. Умер 1 декабря 1979 года. Похоронен на Ореховском кладбище в Орехово-Зуеве.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 два ордена Ленина (21.03.1940; 26.10.1955);
 два ордена Красного Знамени (20.04.1945; 15.11.1950);
 орден Красной Звезды (1945);
 медали.

Память

Литература 
 Герой Советского Союза старший лейтенант В. Москвин. Мысли о войне // Бои в Финляндии: Воспоминания участников. Ч. 2. — М.: Воениздат, 1941. — С. 318—322.

Ссылки 
 
 [www.az-libr.ru/Persons/CEH/cfa5c60a/index.shtml Василий Иванович Москвин на сайте «az-libr.ru»].

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Похороненные в Орехово-Зуеве